Наше серце:

 «Наше серце» () — роман класика французької літератури Гі де Мопассана.
 «Наше серце» — радянський художній фільм 1946 року.